Die zweite Ausgabe des COSAFA-Cups, offiziell COSAFA Castle Cup 1998, fand vom 19. April bis zum 27. September 1998 statt. Fünf Mannschaften aus dem süd-afrikanischen Raum spielten hier um den Titel des Südafrikameisters. Sambia gewann seinen zweiten Titel. Die Vorrunde fand vom 10. Januar bis zum 8. März statt. Erstmals nahmen Angola und Südafrika am Turnier teil.

Spielmodus 

Die zehn teilnehmenden Länder spielten in der ersten Runde gegeneinander. Die fünf Sieger qualifizierten sich für die Endrunde und spielten in einer Gruppenphase um den Titel des Südafrikameisters.

1. Runde/Qualifikation 

Die 1. Runde fand vom 10. Januar bis zum 8. März 1998 statt. Sambia, Simbabwe, Namibia, Mosambik und Angola konnten sich in der ersten Runde für die Endrunde qualifizieren.

|}

Endrunde 

|}

|}

Weblinks 
 
 COSAFA Cup 1998 bei RSSSF, abgerufen am 3. September 2020 (englisch).

Fußballveranstaltung 1998